Майданский сельсовет

Дагестан 

 Майданский сельсовет Унцукульского района

Татарстан 

 Майданский сельсовет Верхнеуслонского района, упразднён в 2005 году